Příjmení Giannini nosí více různých osob:
 František Řehoř Giannini – olomoucký a vratislavský kanovník
 Giancarlo Giannini – italský herec
 Giuseppe Giannini –  italský fotbalista